Табачковський — слов'янське прізвище.

 Табачковський Віталій Георгійович (1944–2006) — український філософ
 Табачковський Микола Павлович (1911–1944) — футболіст (захисник) Динамо (Одеса) (1931–1939), збірної Одеси (1930–1938) та України (1937), майстер спорту, входив до 55 найкращих футболістів країни (номер 2 в 1938 році)
 о. Едвард Табачковський (1872–1941/42) — польсько-український католицький священик, настоятель приходу в м.Тлумач. Вбитий під час війни у Львові (обставини смерті невідомі)

українські прізвища
Польські прізвища